Трубетчино — название нескольких населённых пунктов в России:

 Трубетчино (Липецкая область) — село, Добровский район, Липецкая область.
 Трубетчино (Самарская область) — село, Сызранский район, Самарская область.
 Трубетчино (Саратовская область) — Турковский район, Саратовская область.